Собрескобио (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Налон. Занимает площадь 69,43 км². Население — 876 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos
 Estado del Embalse de Tanes-Rioseco

Муниципалитеты Астурии